Padovo pri Fari, een plaats in de Sloveense gemeente Kostel
Padovo pri Osilnici, een plaats in de Sloveense gemeente Osilnica